Бондарєва Домна Василівна (1916—?) — українська радянська діячка, Депутат Верховної Ради УРСР 2-3-го скликань.
 Бондарєва Людмила Василівна (1950) — український фармацевт, методист, педагог.
 Бондарева Ольга Кирилівна (* 1932) — українська ткаля, заслужений майстер народної творчості УРСР.
 Бондарєва Ольга Миколаївна (1937—1991) — радянська математикиня, фахівчиня в галузі теорії ігор.

Див. також 
 Бондарев

Прізвища
Жіночі форми прізвищ